Richard Veenstra (componist)
 Richard Veenstra (darter)